Шаробы́ки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области. Входит в состав городского поселения Пушкиногорье.

Расположение 
Деревня расположена на берегу одноимённого озера, в непосредственной близости от Пушкинского заповедника. Расстояние до усадеб заповедника составляет:
 Тригорское — 1 км
 Михайловское — 5 км
 Петровское — 11 км.
 Административный центр района — посёлок городского типа Пушкинские Горы находится в 2 км от деревни.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2010 года составляла 41 человек.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав сельского поселения Пушкиногорская волость.

События 
 С 29 июня по 1 июля ежегодно в деревне проходит традиционная встреча чайного сообщества — «ЛетоЧай»

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района